Foi um torneio organizado para integrar os times do interior do Estado do Rio de Janeiro aos da capital, visto que os times do interior não pudiam disputar o Campeonato Carioca. O torneio foi extinto em 1979 quando, pela 1ª vez, os times do interior disputaram o Campeonato Carioca.

Campeões

Classificação

Competições de futebol do Rio de Janeiro